Bəxtiyar Musaev – ex calciatore azero
 Fozil Musaev – calciatore uzbeko
 Leon Musaev – calciatore russo
 Murad Musaev – allenatore di calcio russo